Lawes ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney Lawes (* 1989), englischer Rugbyspieler
 Henry Lawes (um 1595–1662), englischer Musiker und Komponist
 Henry Lawes (Produzent) (um 1948–1999), jamaikanischer Musikproduzent
 John Bennet Lawes (1814–1900), britischer Agrikulturchemiker
 Kaitlyn Lawes (* 1988), kanadische Curlerin
 William Lawes  (1602–1645), englischer Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Laves